Als Ausbauverhältnis (AV), auch Ausnutzungskennziffer, in der Grundstücksbewertung Nutzflächenfaktor bezeichnet man im Bauwesen eine Kennzahl, die das Verhältnis von Brutto-Rauminhalt zur Wohnfläche beschreibt.

Bedeutung 
Das Ausbauverhältnis ist von Bedeutung für die Objektplanung (Dimensionierung), die Baukosten- und Erlösplanung sowie die Finanzierung einer Immobilie. In Österreich hat das Ausbauverhältnis auch Einfluss auf die Höhe der Architektenvergütung nach der Honorarordnung für Architekten (HOA).

Ermittlung 
Das Verhältnis von Brutto-Rauminhalt (BRI) zur vermietbaren bzw. verkäuflichen Wohnfläche (WF) berechnet sich nach der Formel AV = BRI/WF.

Das Ausbauverhältnis hängt hauptsächlich von der Anzahl der Geschosse, der Unterkellerung und dem Dachausbau ab. Sind diese Angaben bekannt, kann man das Ausbauverhältnis schätzen und dann vom Bruttorauminhalt auf die Wohnfläche schließen und umgekehrt.

Die folgende Übersicht geht von folgenden Daten aus:
 Höhe Kellergeschoss: 2,30 m
 Höhe Normalgeschoss: 2,80 m
 Höhe Dachgeschoss: 2,50 m
 Verhältnis Wohnfläche / Geschossfläche: 0,75

Siehe auch 
 Maß der baulichen Nutzung

Weblinks 
 Wolfdietrich Kalusche: Grundflächen und Planungskennwerte von Wohngebäuden Technische Universität Cottbus, abgerufen am 17. Juni 2016
 Theo Stahlheber: Wertgutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts nach § 194 BauGB Mustergutachten, S. 16 (Berechnung des Ausbauverhältnisses)

Einzelnachweise 

Bauwesen
Öffentliches Baurecht (Deutschland)
Architektur
Immobilienwirtschaft